Mahdí je v arabštině čestné označení pro „Bohem správně vedeného“. O náboženském významu tohoto slova pojednává článek mahdí. Jedni z nositelů jména al-Mahdí jsou:

 al-Mahdí (Abbásovec) (775-785) – chalífa z dynastie Abbásovců
 al-Mahdí Ubajdulláh (909-934) – chalífa z dynastie egyptských Fátimovců
 Muhammad Ahmad ibn ’Abdulláh (1845–1885) – islámský reformátor, diktátor a vojevůdce

jeden svazek z několikasvazkového románu Karla Maye V zemi Mahdího se jmenuje Mahdí